NMS steht für: 

 Narodni muzej Slovenije, Slowenisches Nationalmuseum in Ljubljana
 NC-Management-System, ein Datenverwaltungssystem
 Neue Mädchenschule, ein Schulzentrum in Bern, siehe NMS Bern
 Neue Mittelschule, ein Schultyp im österreichischen Schulsystem
 Neumünster, Deutschland (Kfz-Kennzeichen)
 Neuroleptic malignant syndrome, siehe Malignes Neuroleptika-Syndrom
 New Music Seminar, Musikfestival in New York
 Non-maximum suppression, siehe Canny-Algorithmus #Non-maximum suppression

nms steht für: 
 Letemboi (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Malakula, Vanuatu

Abkürzung